2 miejscowości w Polsce:
 Dębniałki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Dębniałki – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków